Cantilever (englisch für verschiedene einseitig gelagerte und auskragende Bauteile) bezeichnet:

 ganz allgemein einen Kragarm oder Ausleger
 den „Lesekopf“ von IBM Millipede, siehe Millipede
 die Messnadel eines Rasterkraftmikroskops, siehe Cantilever (Mikroskop)
 eine Bauart für eine Fahrradbremse, siehe Cantilever-Bremse
 eine Bauart der Blattfeder bei Kraftfahrzeugen, die Cantilever-Feder oder Auslegerfeder
 eine Bauart der Hinterradschwinge beim Motorrad, 
 eine Bauart für Balken auf mehr als zwei Stützen, siehe Gerberträger

Siehe auch: